WIG250 – indeks giełdowy obejmujący 250 małych spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Publikację indeksu rozpoczęto w dniu 24 marca 2014, równocześnie z indeksem WIG50. Indeksy WIG50 wraz z WIG250, zastąpiły indeksy mWIG40, sWIG80 i WIG-Plus.

Skład indeksu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy giełdowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie